Henri Meert (Bruxelas, 27 de agosto de 1920 - 19 de maio de 2006) foi um futebolista belga que atuava como goleiro. Toda sua carreira, Meert atuou no Anderlecht, principal clube da Bélgica.

Referencias
https://www.weltfussball.de/spieler_profil/henri-meert/
http://www.ogol.com.br/jogador.php?id=218616&search=1&search_string=henri+meert&searchdb=1

Naturais de Bruxelas
Futebolistas da Bélgica
Goleiros da Bélgica
Futebolistas do Royal Sporting Club Anderlecht